Pressman ist der Familienname folgender Personen:
 Edward R. Pressman (1943–2023), US-amerikanischer Filmproduzent
 Jacob Pressman († 2015), US-amerikanischer Rabbiner
 Lawrence Pressman (* 1939), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Pressman (*  1950), US-amerikanischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Sally Pressman (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin

Pressman ist der Name folgender Unternehmen:
 Pressman Toy: US-amerikanischer Spielzeughersteller